Хслеб

 Хслеб или Мсхлеб (Мсхлеби) — село в Дзауском районе Южной Осетии / Джавском муниципалитете Грузии
 Хслеб или Мсхлеб (Мсхлеби) — село в Ленингорском районе Южной Осетии / Ахалгорском муниципалитете Грузии